Eduard Wagner peut désigner :
 Eduard Wagner (1868-1943), homme politique allemand ;
 Eduard Wagner (1894-1944), officier allemand ;
 Eduard Wagner (1896-1978), zoologiste allemand.